Diamant-Berger est un nom de famille porté notamment par :

 Henri Diamant-Berger (1895-1972), scénariste, réalisateur, acteur et producteur français ;
 Jean-Claude Diamant-Berger (1920-1944), fils d'Henri, poète français ;
 Jérôme Diamant-Berger (1950-), petit-fils d'Henri, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français ;
 Maurice Diamant-Berger (1902-2004), frère d'Henri, écrivain français ;
 Rose Diamant-Berger, mère des deux frères Jean-Paul et Gaston Palewski.

Homonymie de patronyme